

Населені пункти та їхні частини
 Зайончково — село в гміні Хелмжа Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Зайончково — село в гміні Бакалажево Сувальського повіту Підляського воєводства
 Зайончково — село в гміні Кобильниця Слупського повіту Поморського воєводства
 Зайончково — село в гміні Тчев Тчевського повіту Поморського воєводства
 Зайончково — село в гміні Мілеєво Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Зайончково — село в гміні Ґродзічно Новомейського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Зайончково — село в гміні Пневи Шамотульського повіту Великопольського воєводства
 Зайончково — село в гміні Полчин-Здруй Свідвинського повіту Західнопоморського воєводства
 Зайончково — частина міста Гданськ в Поморському воєводстві
 Зайончково — частина села Черніково в гміні Черніково Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Зайончково — частина села Радоне в гміні Ґродзіськ-Мазовецький Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства
 Зайончково — частина села Тшебунь у гміні Дземяни Косьцерського повіту Поморського воєводства
 Зайончково — осада в гміні Мястко Битівського повіту Поморського воєводства
 Зайончково — осада в гміні Лукта Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки